Deggial — девятый студийный альбом шведской симфоник-метал-группы Therion. Был выпущен в 2000 году и стал первым альбомом группы, записанным без Петра Вавженюка, но с братьями Ниеманнами.

В записи песни «Flesh of the Gods» принял участие вокалист Ханси Кюрш из немецкой группы Blind Guardian.

Список композиций 
Композитор всех песен (кроме «O Fortuna») — Кристофер Йонсон, автор текстов — Томас Карлсон. Все тексты посвящены древней мифологии и мистическим учениям.

Дополнительные факты 
 Вступление к песне «The Flesh of the Gods» используется в качестве одной из постоянных музыкальных заставок в радиопередаче «Прицел» («Радио России»).

Участники записи 

 Кристофер Йонсон — гитара, клавишные
 Кристиан Ниеманн — лид-гитара
 Йохан Ниеманн — бас-гитара, акустическая гитара
 Сами Карпинен — ударные

Приглашённые музыканты 
 Ханси Кюрш — вокал («Flesh of the Gods»)
 Ян Кадза — акустическая гитара
 Александр Шиммеро — фортепиано

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics
 
 
 

Альбомы Therion
Альбомы Nuclear Blast Records